Il doppio del Davidoff Swiss Indoors 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Mahesh Bhupathi e Mark Knowles hanno battuto in finale 6–3, 6–3, Christopher Kas e Philipp Kohlschreiber.

Teste di serie

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (primo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (campioni)

  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (quarti)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Davidoff Swiss Indoors 2008
ATP Tour 2008